

Ду-Бойз — селище, штат Іллінойс
 Ду-Бойз — селище, штат Небраска